Томс-Ривер () — тауншип в Ошене (Нью-Джерси, США). Согласно переписи 2020 года, население составляет 95 438 человек.

В 2006 году издание  поставило Томс-Ривер на 15 место среди самых безопасных городов США. В следующем году он занял 14 место в том же списке.

История 

Томс-Ривер был основан в 1768 году и до 2006 года носил название Довер Тауншип (). 7 ноября 2006 года прошло голосование по изменению названия на Томс-Ривер и 60 % жителей выбрали новое название.

География 
По данным Бюро переписи населения США, тауншип имеет общую площадь в 136,98 км². Из них 105,03 км² приходятся на сушу, а 31,95 км² — на воду.

Томс-Ривер граничит с Беркли, Брик Тауншипом, Айленд-Хайтсом, , Лейквудом, Лаваллеттом, Манчестер Тауншипом и Сисайд-Хайтсом.

Население

Примечания 

Тауншипы Нью-Джерси
Населённые пункты округа Ошен